Во́льно () — агрогородок в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Вольновского сельсовета. Расположен в 27 км от районного центра.

География 
Вольно находится в северо-восточном углу Брестской области в 22 км к северо-востоку от города Барановичи и в 10 км к юго-западу от точки, где сходятся Брестская, Гродненская и Минская область. Посёлок стоит в верховьях реки Змейка (бассейн Немана). В 3 км от Вольны проходит автомагистраль М1, с которой Вольна соединена местной дорогой. Через сам посёлок проходит дорога Столовичи — Большие Жуховичи — Мир. Ближайшая ж/д станция — Погорельцы (линия Минск — Брест).

В 0,5 километра к югу от деревни расположен пруд, площадью 0,1455 квадратных километров.

История 
В письменных источниках известно как село Вольное с середины XVI века, принадлежало в это время Ходкевичам. С 1571 г. поместье стало собственностью Софьи Слуцкой, а затем Остафия Воловича.

В 1632 году поместье принадлежало новогрудскому подстолию Христофору Каменскому, который в 1632 году профинансировал строительство в Вольно монастыря базилиан. В 1768 году была возведена грекокатолическая церковь Св. Троицы при базилианском монастыре. В 1771 году имение перешло к роду Слизней, которым оно принадлежало вплоть до 1939 года. Рафаил Слизень и его родственники расширили и перестроили дворянскую усадьбу, построили при ней спиртозавод и заложили парк.

После третьего раздела Речи Посполитой (1795) местечко вошло в состав Российской империи, принадлежало Новогрудскому уезду Минской губернии. После поражения восстания 1830 года монастырь базилиан, как и большинство католических монастырей на территории современной Белоруссии был закрыт, а церковь Святой Троицы в 1895 году стала православным храмом.

В первой половине 1880-х годов село Вольно насчитывало 60 дворов и 470 жителей, действовали церковь и народное училище (открыто в 1863 г.), винокуренный завод и мельница. В начале XX века здесь было 100 дворов и 400 жителей.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) деревня вошла в состав межвоенной Польши, где принадлежала Барановичскому повету Новогрудского воеводства. С 1939 года в БССР. C июня 1941 по июль 1944 года находилась под немецкой оккупацией, усадебный дворец сгорел во время войны, но Троицкая церковь сохранилась. На фронтах войны погиб 21 односельчанин.

Население

Инфраструктура 
 Отделение почтовой связи.
 ГУО "Вольновская средняя школа", Краеведческий музей.
 ООО «Сокомир».

Достопримечательности 

 Свято-Троицкая церковь. Построена в стиле виленского барокко в 1768 году как храм при монастыре базилиан.
 Дворцово-парковый комплекс Слизней (XVIII—XIX век). Усадебный дворец погиб во время войны, на его месте выстроено новое административное здание. Сохранились здание спиртозавода, амбар и фрагменты парка.
 Братская могила советским воинам, памятник землякам. В центре деревни. Похоронены 5 советских воинов (2-е известны, 3-е неизвестны), погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1944 году. В 1983 году на могиле установлен обелиск, который увековечивает также память 182 земляков, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.
 Могила Веленко Николая Леонтьевича.
 Могила Кочерги Василия Михайловича.
 Могила Светлика Николая Людвиговича.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вольно на сайте globus.tut.by 
 Вольно на сайте radzima.org

Агрогородки Барановичского района